Пруске  () — деревня района Илава Тренчинского края в западной Словакии.

Расположена в районе Белых Карпат на правом берегу р. Ваг в 4 км от районного центра города Илава.

Население — 2 185 человек (31.12.2011).

История 
Первое письменное упоминание о Пруске встречается в прусском документе 1244 года. Однако есть предположения, что поселение здесь существовало и раньше. Когда в XVIII веке в Пруске перестраивали старую местную церковь, под главным алтарем нашли камень, на котором было выгравировано, что церковь была построена в 1221 году.

Колонизация окрестностей проходила за счет притока поселенцев из Силезии и северных регионов Пруссии, которая была в то время населена славянами. Таким образом, деревня была названа в честь её старейших жителей.

С 1905 по 1918 носила название Порошка.

Достопримечательности 
 Костëл св. Петра и Павла 1780 года
 Часовня св. Георгия 1642 года.

Города-побратимы 
  Валашске-Клобоуки, Чехия
  Нова Дубница, Словакия
  Сан-Даниеле-дель-Фриули, Италия

Ссылки 
 Сайт д. Пруске

Населённые пункты Словакии